Entre Folhas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Entre Folhas (ort), Minas Gerais, 
 Entre Folhas (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar